Roseland kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Roseland (Californië)
Roseland (Florida)
Roseland (Indiana)
Roseland (Kansas)
Roseland (Louisiana)
Roseland (Nebraska)
Roseland (New Jersey)
Roseland kan verwijzen naar een film van James Ivory
Roseland (film)